Kölichen ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kölichen (1670–1736), Stadtphysicus in Breslau 
 Ernst Hermann von Kölichen (1739–1805), königlich preußischer Generalmajor, Chef des Leibkürassier-Regiment
 Friedrich von Kölichen (1844–1915), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier